Karura puede referirse a:
Karura, criatura mitológica japonesa.
Karura, personaje del manga y anime Naruto.